D'une manière générale, une connexion est une relation, un lien, qui existe entre des choses ayant un rapport. Le mot désigne aussi le fait d'être connecté. Plus particulièrement, on retrouve ce mot dans plusieurs domaines

Danse 
 La connexion est une forme de communication physique entre deux danseurs et désigne aussi le contact physique entre ceux-ci.

Domaine scientifique 
 En électricité et électronique, une connexion est une liaison électrique ou fonctionnelle intentionnelle temporaire ou définitive entre deux dispositifs, aussi bien que le ou les conducteurs employés à cet effet.
 En mathématiques, une connexion permet de faire des dérivations covariantes.
 En informatique :
 Une connexion Internet est un lien qui relie une machine au reste du réseau mondial ;
 Une connexion, au sens réseau, est une connexion entre deux équipements réseaux, pouvant passer au travers de différents autres équipements ;
 Une connexion, au sens applicatif, est une liaison logicielle effectuée entre un client et un serveur, dans le cas d'une architecture client-serveur, ou entre deux clients dans le cas d'architecture pairs à pairs.
 Le constructeur aéronautique Boeing avait réalisé un système de raccordement au réseau Internet à partir du siège passager et utilisé sans doute dans un but publicitaire (non intentionnellement) l'orthographe française : Connexion by Boeing (voir l'utilisation de la lettre X dans le langage aéronautique).
 En médecine non conventionnelle, on parle de connexion à la terre pour désigner une technique médicale visant à reconnecter électriquement le patient à la terre.
 En biologie, la zone de connexion biologique désigne un espace où plusieurs corridors biologiques fonctionnent conjointement.

 Orthographe 
Une erreur courante consiste à écrire  au lieu de connexion.  est le mot anglais qui apparaît de plus en plus avec le développement des NTIC. Cependant, ce mot prend bien un x en français puisqu'il dérive du latin connexĭo''.

Voir aussi 
 Connexité